Емелья́н Миха́йлович Яросла́вский (при рождении Мине́й Изра́илевич Губельма́н; , Чита, Забайкальская область, Российская империя — 4 декабря 1943, Москва) — российский революционер, советский партийный и государственный деятель, идеолог и руководитель антирелигиозной политики в СССР. Председатель «Союза воинствующих безбожников» и Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б) — ЦК ВКП(б). Академик АН СССР (28.01.1939). Лауреат Сталинской премии первой степени (1943). Член Центрального Комитета ВКП(б).

Биография 
Родился в семье ссыльнопоселенцев. Еврей. Получил начальное образование и в 9 лет поступил учеником в переплётную мастерскую, проработал в ней три года. В 1892 г. закончил в Чите городское 3-классное училище. По окончании его сдал экстерном экзамен за четыре класса гимназии, и больше нигде не учился.

В 1898 году вступил в РСДРП, организовал социал-демократический кружок на Забайкальской железной дороге.

Партийные клички: Емельян, Емельян Емельянович, Емельян Иванович, Емельянов, Ильян, Верин, Клавдин, Панин, Лапин, Красильников, Марианна, Сибиряк, Социалист, Читинец.

В 1901 году — за границей, корреспондент «Искры».

В 1902 году, будучи членом Читинского комитета РСДРП, арестован за составление и распространение революционных листовок. Освобожден под надзор полиции.

С 1903 года на нелегальном положении, член Петербургского комитета РСДРП. Стал одним из руководителей Боевого центра РСДРП. Боевой центр создал хорошо вооружённые формирования, занимавшиеся так называемыми экспроприациями — грабежами банков и частных лиц, средства от которых направлялись, в том числе, на партийные нужды.

Организатор стачки текстильщиков в Ярославле (отсюда псевдоним Ярославский).

Ярославский был участником Революции 1905—1907 годов. Невеста Ярославского, тоже революционерка Ольга Михайловна Генкина (1882—1905), была убита черносотенцами при попытке провоза партии оружия для революционеров. Ярославский вёл партийную работу также в Екатеринославе и Петербурге (редактор газеты «Казарма»); участвовал в 1-й конференции военных и боевых организаций РСДРП в Таммерфорсе, был членом Московского комитета РСДРП и военной организации большевиков, делегатом 4-го и 5-го съездов РСДРП.

В 1907 году он был арестован и отправлен на каторгу (отбывал в Горном Зерентуе, Нерчинская каторга), затем жил на поселении в Восточной Сибири.

В 1915—1917 годах заведовал Якутским краеведческим музеем.

После Февральской революции 1917 года стал членом Якутского комитета общественной безопасности, затем в мае возглавил Якутский совдеп. С июля 1917 работал в Московской военной организации Московского комитета РСДРП(б).

Делегат 6-го съезда РСДРП(б).

В дни Октябрьской революции Ярославский — член Московского партийного центра по руководству вооружённым восстанием, член Военно-революционного комитета, первый комиссар Кремля, бежал из Кремля во время восстания юнкеров.

Ярославский был одним из редакторов московских газет «Социал-демократ» и «Деревенская правда». В 1918 примыкал к группе «левых коммунистов» по вопросу о Брестском мире.

В 1918—1919 годах Ярославский — уполномоченный ЦК РКП(б) по проведению мобилизации в Красную армию, комиссар Московского военного округа.

В 1919—1921 годах — кандидат в члены ЦК ВКП(б).

В 1919—1922 годах — секретарь Пермского губкома, член Сибирского областного бюро ЦК РКП(б). В 1921—1923 годах — член ЦК РКП(б). В 1921 году — секретарь ЦК и член Оргбюро ЦК РКП(б). В 1921 году был государственным обвинителем на процессе Романа Унгерна. Один из инициаторов создания журнала «Сибирские огни».

Ярославский был старостой Общества бывших политкаторжан, а с 1931 года — председатель Всесоюзного общества старых большевиков и Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1929—1935). Был членом редколлегии «Правды», журналов «Большевик» и «Историк-марксист», газеты «Безбожник», редактором «Исторического журнала».

В 1923—1934 годах — член Центральной контрольной комиссии (в 1923—1934 годах член Президиума, в 1923—1926 член Секретариата, в 1924—1934 секретарь Партколлегии Центральной контрольной комиссии). Кандидат в члены Исполкома Коминтерна (1928).

В 1934—1939 — член Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б).

C 1939 года до смерти — член ЦК ВКП(б).

С 28 января 1939 года — академик АН СССР по специализации: история. Руководил кафедрой истории ВКП(б) в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) и лекторской группой ЦК.

Ярославский был членом ЦИК СССР, депутатом Верховного Совета СССР.

С начала 1930-х Ярославский — активный сторонник Сталина.

На XVII съезде ВКП(б) заявил: «Товарищ Сталин был наиболее зорким, наиболее далеко видел, наиболее неуклонно вёл партию по правильному, ленинскому пути».

В 1939 году написал книгу «О товарище Сталине». Одну из глав книги Ярославский назвал «Вождь народов». Главная её идея: «Рядом с Лениным, начиная с конца 1890-х годов, и всегда вместе с Лениным, всегда по одной дороге, никогда не сворачивая с этого пути, идёт товарищ Сталин…». В этой книге-панегирике Ярославский несколько раз подчёркивает «беспощадность Сталина к врагам».

Был автором большого числа других публикаций по истории Коммунистической партии и революции.

В годы Великой Отечественной войны статьи и речи Ярославского призывали бойцов Красной Армии и всех советских людей к стойкости и мужеству, полному разгрому врага. С. Л. Фирсов отмечает, что Ярославский «вынужден был по воле Сталина в первые месяцы войны написать статью „Почему религиозные люди против Гитлера“, тональность которой кардинально отличалась от тональности всех его антирелигиозных статей, написанных до того».

Умер 4 декабря 1943 года в Москве от рака желудка. После смерти был кремирован, прах помещён в урне в Кремлёвскую стену на Красной площади. В 1953 году, во время дела врачей, некоторым врачам было предъявлено обвинение в преступной халатности, которая выражалась в «запоздалом диагностировании» рака желудка у Ярославского.

Безбожник 

Н. С. Хрущёв вспоминал, что в ВКП(б) Ярославского называли «советским попом», так как в 1920—1930-х годах он являлся главным авторитетом партии по «церковному вопросу», был одним из главных инициаторов и руководителей антирелигиозной политики советского руководства. Многократно переиздававшаяся книга Ярославского «Библия для верующих и неверующих» обосновывала положение о том, что содержание Библии свидетельствует о полном отсутствии в ней чего-либо священного, ибо она представляет собой собрание различных мифов, сказаний, преданий древних народов, а также сочинений древних писателей.

С 1925 года Ярославский — председатель Центрального совета Союза воинствующих безбожников (1925—1943). В 1923 году вышла его книга «О религии».

Ярославскому принадлежит ставшая знаменитой в СССР максима: «Борьба против религии — борьба за социализм». Был редактором журналов «Безбожник», «Безбожный крокодил», «Безбожник у станка», под его руководством издавалось множество антирелигиозных брошюр, плакатов и открыток.

Журнал «Безбожник» печатал статьи большевистских лидеров, дававшие ориентиры для деятельности местных партийных и советских структур, такие как «…выселение богов из храмов и перевод в подвалы, злостных — в концлагеря» (из статьи Николая Бухарина).

В конце 1920-х годов Ярославский выступал за запрет на исполнение церковной музыки, в том числе Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Моцарта, Баха, Генделя и других композиторов. «В данный момент, — писал Ярославский, — церковная музыка, хоть бы и в лучших её произведениях, имеет актуально-реакционное значение».

Главный вдохновитель кампании против рождественских ёлок и инициатор отмены рождественского выходного и гонений на новогодние ёлки в СССР в 1929—1935 гг. в рамках антирелигиозной кампании.

В частности, Ярославский говорил: «Религия там, где нет знания, религия против науки».

Семья 
 Жена — Кирсанова, Клавдия Ивановна (1888—1947), профессиональный революционер, член РСДРП с 1904 года. Была помощником Я. М. Свердлова в Перми в 1906 году.
 Дочь — Ярославская (Губельман) Марианна Емельяновна (1915—2003) — скульптор. Была женой кинооператора Романа Кармена (1906—1978), затем женой полпреда СССР в Испании Марселя Розенберга (1896—1938).
 Внук — Роман Кармен (1933—2013), режиссёр, оператор.
 Сын — Ярославский Владимир Емельянович (5.10.1922—1947), лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны.
 Сын — Ярославский Фрунзе Емельянович (1924—1983), лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны. Генерал-майор авиации.
 Внук — Ярославский Александр Фрунзевич (1949—1979), военный корреспондент.
 Воспитанница — Л. А. Карастоянова, с 1927 по 1938 годы воспитывалась в семье Ярославских, позднее известная журналистка и участник Великой Отечественной войны.
 Брат — Моисей Израилевич Губельман (1883/1884—1968) .

Награды и премии 
 Орден Ленина (17.02.1938) — в связи с 60-летием и принимая во внимание «его революционные заслуги перед рабочим классом и крестьянством».
 Сталинская премия первой степени (1943) за коллективный научный труд «История гражданской войны», том 2 (1942). Вместе с другими лауреатами (всего 15 человек) передал в марте 1943 года 400 000 рублей в Фонд обороны на строительство танковой колонны «За передовую науку».

Память 

Именем Ярославского были названы улицы в ряде городов. Например, в Ярославле его имя в 1944—1993 годах носила Большая Фёдоровская улица, на которой стоит церковь Николы Пенского (до перестройки — единственная действовавшая в старой части города), служившая кафедральным собором Ярославской епархии. Ныне именем Емельяна Ярославского в Ярославле назван тупик.

 В Челябинске именем Ярославского названа площадь в историческом центре города.
 В Якутске его имя носит Якутский государственный объединённый музей истории и культуры народов Севера. Там же находится единственный памятник Ярославскому авторства его дочери.
 В Чите, а также в Новосибирске, Иркутске, Нерчинске, Якутске, Саранске, Перми и Туле имя Ярославского носят улицы. Улица Ярославского есть в Пашковском микрорайоне Краснодара — квартал улицы, на котором находится Свято-Вознесенский храм, носит название «улица Церковная».
 Посёлок Ярославский в Хорольском районе Приморского края.
 Именем Ярославского назван теплоход типа «ОМ», работающий в Якутии.

Именем Ярославского в 1974 году был назван теплоход Дальневосточного морского пароходства.

В массовой культуре 
Ярославский (Губельман) и его работа «Как родятся, живут и умирают боги» упоминается в сериале «Агент национальной безопасности» (3-й сезон, фильм 1-й — «Заколдованный город»)

Сочинения

Примечания

Литература 
 Абрамов А. У Кремлёвской стены. — М., 1978. С. 253—255.
 Агалаков В. Т. Ем. Ярославский в Сибири. — [Иркутск], 1964.
 Воскобойников В. М. Товарищ Емельян. — Л.: Детская литература, 1979.
 Григорьев Б. Г., Кутьев В. Ф. Боец и летописец революции. — М., 1960.
 Иллерицкая Н. В. Историко-партийное творчество Е. М. Ярославского // Вопросы истории КПСС. 1987. № 11. С. 93-107.
 Ленин В. И. Полн. собр. соч., 5 изд., Справочный том, ч. 2. С. 490.
 О Емельяне Ярославском. Воспоминания, очерки, статьи / / Сост. П. С. Фатеев, В. В. Королев. — М.: Политиздат, 1988.
 Рубан В. А. Емельян Ярославский в «Правде» 1918—1919 гг. — Киев: Изд-во КГУ, 1959.
 Савельев С. Н. Емельян Ярославский — пропагандист марксистского атеизма. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.
 Торчинов В. А., Леонтюк А. М. Вокруг Сталина. Историко-биографический справочник. — СПб, 2000.
 Фатеев П. С. Е. М. Ярославский. (Партийные публицисты). — М.: Мысль, 1980.
 
 
 Шрамко С. И. Красный Торквемада // Сибирские огни. 2010. № 6-8.

Ссылки 

 
 

 Речь товарища Ярославского на XVII съезде ВКП(б). (Заседание 1 февраля 1934 г., вечернее) 
  
 
 Список работ по краеведению Якутии 
 Сидорова Л. А. ЯРОСЛАВСКИЙ Емельян Михайлович (19.02(03.03).1878 — 04.12.1943) 

Революционеры России
Делегаты IV съезда РСДРП
Делегаты V съезда РСДРП
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Делегаты VIII съезда РКП(б)
Делегаты IX съезда РКП(б)
Делегаты X съезда РКП(б)
Делегаты XI съезда РКП(б)
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты I конференции РСДРП
Делегаты VIII конференции РКП(б)
Делегаты IX конференции РКП(б)
Делегаты X конференции РКП(б)
Делегаты XI конференции РКП(б)
Делегаты XII конференции РКП(б)
Делегаты XIII конференции РКП(б)
Делегаты XIV конференции РКП(б)
Делегаты XV конференции ВКП(б)
Делегаты XVI конференции ВКП(б)
Делегаты XVII конференции ВКП(б)
Делегаты XVIII конференции ВКП(б)
Государственные деятели СССР
Политики, известные под псевдонимами
Действительные члены АН СССР
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Члены ЦК КПСС
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Родившиеся в Забайкальской области
Большевики
Левые коммунисты
Ссыльные в Якутии
Персоналии:Якутск
Члены ЦИК СССР
Члены Оргбюро ЦК ВКП(б)
Секретари ЦК КПСС
Преподаватели Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Борьба с религией в СССР
Персоналии:Атеизм
Умершие от рака желудка
Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены
Главные редакторы журнала «Сибирские огни»